Il singolare maschile  del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Pete Sampras che ha battuto in finale Michael Chang 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Pete Sampras (Campione)
 Michael Chang (finale)
 Boris Becker (semifinali)
 Henrik Holm (quarti di finale)
 Aaron Krickstein (terzo turno)
 Brad Gilbert (quarti di finale)
 Patrick Rafter (quarti di finale)
 Amos Mansdorf (secondo turno)

 Jonathan Stark (terzo turno)
 Patrick Rafter (terzo turno)
 Henrik Holm (semifinali)
 Daniel Vacek (terzo turno)
 Greg Rusedski (secondo turno)
 Jamie Morgan (primo turno)
 Javier Frana (primo turno)
 Byron Black (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1994